Jeffrey Gek Pheng (1971. december 15. –) szingapúri nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve: Jeffrey Goh Gek Pheng. Hobbija: sportok. Egyéb foglalkozása: autókereskedő.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Szingapúri labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2006-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott volt a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe. Subkhiddin Mohd Salleh malajziai játékvezető állandó segítőjeként tevékenykedett.

Dél-Afrika rendezte a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokság döntő küzdelmeit., ahol a tartalék szerepet töltött be.

Források 

Szingapúri labdarúgó-játékvezetők
1971-ben született személyek
Élő személyek